Suissa ist:

 Suissa (Armenia), antike Stadt in Armenia minor, nahe dem heutigen Kelkit in der Türkei

Suissa ist der Familienname folgender Personen:

 Elijahu Suissa (* 1956), israelischer Politiker, Minister und Knesset-Abgeordneter
 Justine Suissa (* 1970), britische Singer-Songwriterin
 Rafael Suissa (* 1935), israelischer Politiker